Зе́эв (Вильге́льм) Халлер (; 1882, Глейвиц, Германия — 1956, Аризона, США) — немецкий и израильский архитектор.

Биография 
Зеэв (Вильгельм) Халлер родился в Германии, в еврейской семье. Изучал архитектуру в Высшем Техническом Институте в Дармштадте, Германия (). В 1914-1932 гг. работал самостоятельно в Лейпциге, Германия. В 1932 году совершил алию и был одним первых, кто открыл свою собственную фирму в Эрец-Исраэль на первом году после эмиграции. С 1933 по 1954 спроектировал и построил большое количество жилых зданий в Тель-Авиве. В 1934 году  получил второе место в муниципальном конкурсе на благоустройство пляжа в Тель-Авиве. В 1954 году  эмигрировал в США. Скончался в 1956 году в Аризоне, США.

Избранные проекты и постройки 
В Германии:
 Еврейское кладбище. Халла/Саале (1929)
 Военный Мемориал. Лейпциг
 Кладбищенская аудитория, Лейпциг

Жилые здания в Тель-Авиве:
 Улица Мацех, 51 (Иегуда Халеви, 60) (1933)
 Улица Херцл, 79 (1934)
 Улица Бен Еhуда, 120 (1934)
 Улица Левински, 46-48 (1935)
 Улица Страусс, 3 (дом Бруно) (1935)
 Улица Иделсон, 14 (1936)
 Улица короля Георга, 54 (Дизенгофф, 48, Дом Хоренстейна) (1936)

Примечания

Литература 
 Cohen, Nahoum, Bauhaus Tel Aviv. An architectural guide, London, 2003
 Myra Warhaftig, German Jewish Architects Before and After 1933: The Lexicon, Berlin, 2007.

Ссылки 
 Статья «Архитекторы Баухауза»
 Статья Ze’ev (Wilhelm) Haller
 Статья «Забытые архитекторы евреи в нацистской Германии»
 Статья «Архитектура Израиля 1930-х годов»
 Фотографии работ Зеэва Халлера

архитекторы Германии
архитекторы Израиля
Архитекторы подмандатной Палестины
Архитекторы Лейпцига
Архитекторы Тель-Авива